Палос Каидос има више значења:

 Палос Каидос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Палос Каидос (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Палос Каидос (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику